Música 
 Universe (álbum de Kumi Koda) — gravado em estúdio pela cantora japonesa
 Universe (álbum de De Ros) - álbum do power-trio De Ros, capitaneado pelo guitarrista gaúcho Marcos De Ros
 Universe (canção) — de Savage Garden
 Universe (EP) — de EXO

Desambiguação